Banzola ima više značenja:
 Banzola, Piacenza
 Banzola, Reggio Emilia